Его́р Андреевич Кончало́вский (настоящее имя Георгий Андреевич Михалков; род. 15 января 1966, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился 15 января 1966 года в русско-казахской семье кинорежиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. По поводу своего происхождения в 2011 году он сказал: «Хочу сделать картину о царице Томирис. Вынашиваю этот исторический проект. Я интересуюсь историей Казахстана. Часть моих корней здесь, на этой земле… Здесь я считаю себя казахом, в России — русским».

Родители развелись, когда ему было три года, отец женился на Вивиан Годе () и уехал во Францию.

В 1984—1986 отслужил срочную в Советской армии (кавалерийский полк при киностудии «Мосфильм»). В 1988—1990 учился в Международной школе St. Clares в Оксфорде, Великобритания, в 1990—1991 — Кенсингтонском бизнес-колледже в Лондоне.

Работал ассистентом режиссёра у отца на картинах «Танго и Кэш» (), «Гомер и Эдди» (1989), «Ближний круг» ().

В 1992 году совместно с Андреем Разенковым создал рекламную студию «PS TVC» (Partner Studio TVCommercials). Как режиссёр телевизионной рекламы, снял около 150 роликов, в том числе для «Проктер энд Гэмбл», «Марс» (в том числе «Сникерс», «Баунти», «»), «Видал Сассун», «Баскин Роббинс», «Индезит», «Сони»…

В 1994 году защитил диплом магистра истории искусств в Кембриджском университете. По образованию — искусствовед, специализировался на творчестве Дюрера и Рембрандта.

С 1997 года — художественный руководитель рекламного агентства полного цикла «Prospect Advertising».

В 1999 году продюсер Игорь Толстунов предложил ему снять фильм «Затворник», с которого начался путь Кончаловского в большом кинематографе. Уже в 2002 на экраны вышел «Антикиллер» Кончаловского, главную роль в котором исполнил Гоша Куценко. С тех пор режиссер снял несколько кинокартин, в их числе: драма «Побег» и триллер «На Луне»

3-4 октября 2014 года принял участие в театрализованных онлайн-чтениях «Каренина. Живое издание».

В 2022 году вышла семейная комедия Кончаловского «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым и Марией Мироновой в главных ролях.

Взгляды 

Свои политические взгляды оценивал как ватнические, высоко оценивал работу Михаила Хазина и Андрея Фурсова критиковал страны Запада, которые по его мнению встали на путь сатанизма.

Выступал в поддержку аннексии Крыма в 2014 году и российского вторжения на Украину в 2022 году, предлагал полностью захватить её территорию.

Семья 
Дед — Сергей Владимирович Михалков (1913—2009), писатель, поэт, драматург.

Отец — Андрей Михалков-Кончаловский (род. 1937), режиссёр, сценарист; народный артист РСФСР (1980). Мать — Наталья Аринбасарова (род. 1946), актриса, заслуженная артистка РСФСР (1979).

Единоутробная сестра — Екатерина Двигубская (род. 1974), актриса, кинорежиссёр, телепродюсер, сценарист и писательница.

Личная жизнь 
Жена (неофициальный брак) — Любовь Толкалина (род. 16 февраля 1978), актриса. В 2017 году спустя 20 лет совместной жизни пара приняла решение разойтись. Дочь Мария (род. 5 июня 2001).

Вторая жена — Мария Леонова (род. 1984), юрист. Сыновья — Тимур (род. 2 апреля 2017) и Марат (род. 3 января 2023). Жили в гражданском браке, расписались в 2022 году.

Фильмография

Режиссёр 
 1996 — Я был советским писателем (документальный телефильм)
 1999 — Затворник
 2002 — Антикиллер
 2003 — Антикиллер 2: Антитеррор
 2005 — Побег
 2007 — Консервы
 2008 — 9 мая. Личное отношение (новелла «Праздник со слезами на глазах»)
 2009 — Розы для Эльзы
 2009 — Наша Маша и волшебный орех
 2009 — Москва, я люблю тебя! (новелла «Москвичи»)
 2011 — Возвращение в «А» (рабочие названия «Настоящий полковник», «Кара майор»; Казахстан, Россия)
 2012 — Сердце моё — Астана (первая новелла)
 2020 — На Луне
 2022 — Мой папа — вождь
 2022 — Псоглавцы

Актёр 
 2002 — Антикиллер — киллер-снайпер
 2005 — Побег
 2009 — Москва, я люблю тебя! (новелла «Москвичи») — фотограф

Продюсер 
 1996 — Я был советским писателем (документальный телефильм)
 2008 — Мустанг
 2011 — Сердце моё — Астана

Признание и награды 
 КФ «Московский Пегас» (2000)
 КФ русских фильмов в Онфлере (2000)
 РКФ «Литература и кино» в Гатчине (2001)
 Премия «Блокбастер» (2002)
 Премия «Элита» (2003)

Генеалогия 
 Родословное древо

 Предки

Примечания

Ссылки 

 Статьи о Егоре Кончаловском на сайте журнала «Сеанс»
 Егор Кончаловский: «У нас в семье нет близких отношений». Интервью на сайте журнала «Интервью»

Егор Андреевич
 
Режиссёры рекламы
Режиссёры, известные под псевдонимами
Артисты, известные под псевдонимами